La competizione della spada a squadre maschile di Scherma ai Giochi della IV Olimpiade si tenne dal 20 al 24 luglio 1908 al Fencing Ground presso lo Stadio di White City a Londra.

Classifica Finale

Risultati

Torneo per il secondo posto
Parteciparono le squadre sconfitte dalla vincitrice Francia

Collegamenti esterni 
 Fencing at the 1908 London Summer Games: Men's Épée, Team su Sports-reference.com

Scherma ai Giochi della IV Olimpiade